Князь Тимофей Иванович Долгоруков — голова и воевода, окольничий во времена правления Ивана IV Васильевича Грозного. Рюрикович в XXI колене.

Сын князя и воеводы Ивана Тимофеевича Долгорукова по прозванию Рыжко. Имел братьев: Ивана Ивановича Гуся, Григория Ивановича Большого и Григория Ивановича Меньшого Чёрта.

Биография 
На свадьбе князя Владимира Андреевича с Евдокией Александровной Нагой "нёс каравай к церкви" (31 мая 1551).     В Большом полку царевича Шиг-Алея — пристав при нём, потом один из воевод в Полоцке и под Красным (1564-1566). Приехал в Новгород, назначенный на место князя Петра Даниловича Пронского, воеводой в земщину (12 июня 1572). При поездке Ивана Грозного в Новгород, оставлен в Москве вторым, для её оберегания (1572). Второй воевода левой руки на Оке, потом на Кашире (1573-1576). Голова в Большом полку Шереметьева и по отпуску больших воевод, оставлен воеводой левой руки (1576). По росписи обороны Москвы, был вторым после князя Андрея Петровича Куракина (1579). Пожалован в окольничии (1579).

Умер (1580) и похоронен с женой в Чудовом монастыре.

Литература 

 
 Древняя Российская вивлиофика. Т. XIII и XX.
 Сост. Г.А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 3. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1907 г. Долгоруков Тимофей Иванович. стр. 4; 6; 183-184.

Воеводы
Дворяне московские
Тимофей
Умершие в 1580 году